ОЛ — двухбуквенная аббревиатура.

 ОЛ — партия «Объединённые левые»
 ОЛ  — команда КВН «Обычные люди»
 ОЛ в медицине:
 общеклиническая лимфология
 острый лейкоз
 о/л — оздоровительный лагерь
 о/л (в объявлениях о знакомстве) — оральные ласки
 ОЛ — оперативный лизинг
 ОЛ — основная линия судна
ОЛ — опросный лист
ОЛ — сокращение названия футбольного клуба Олимпик Лион

См. также 
 Ол Чики (алфавит)